Beecher (Illinois), població dels Estats Units a l'estat d'Illinois.
 Beecher City, població dels Estats Units a l'estat d'Illinois.
 Harriet Beecher Stowe (Litchfield, Connecticut, 1811 – Hartford, Connecticut, 1896), abolicionista i escriptora estatunidenca.